Die Saison 2015/16 der 3. Fußball-Liga war die achte Spielzeit der eingleisigen dritthöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball.

Die Saison wurde am 24. Juli 2015 mit dem Spiel zwischen Aufsteiger 1. FC Magdeburg und dem FC Rot-Weiß Erfurt (2:1) eröffnet und wurde mit dem 38. Spieltag am 14. Mai 2016 beendet. Vom 21. Dezember 2015 bis zum 21. Januar 2016 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen. Die Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga wurden für den 20. Mai 2016 (Hinspiel) und den 24. Mai 2016 (Rückspiel) angesetzt.

Veränderungen zur Vorsaison 
Die Absteiger aus der 2. Liga, Erzgebirge Aue und VfR Aalen, ersetzten die beiden besten Mannschaften der Vorsaison, Arminia Bielefeld und MSV Duisburg. Der Drittplatzierte Holstein Kiel verblieb nach der Relegationsniederlage hingegen in der Liga.

Neu dabei waren die Sieger der drei Aufstiegsspiele: 1. FC Magdeburg (Regionalliga Nordost, hatte sich gegen Kickers Offenbach durchgesetzt), die Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern, gegen den 1. FC Saarbrücken) und Werder Bremen II (Regionalliga Nord, gegen Borussia Mönchengladbach II). Sie ersetzten die abgestiegenen Jahn Regensburg, SpVgg Unterhaching und Borussia Dortmund II. Für Magdeburg und Würzburg war es die erste Saison in der 3. Liga.

Saisonverlauf

Aufstiegskampf 
Dynamo Dresden spielte eine starke Saison und stand von Beginn an auf einem direkten Aufstiegsplatz; ab dem 3. Spieltag übernahm man die Tabellenführung und gab sie nicht mehr ab. Ernsthaft gefährdet war der Aufstieg nie und stand schon am 33. Spieltag fest. Die Meisterschaft wurde zwei Spieltage vor Saisonende errungen. Dynamo erlitt nur zwei Saisonniederlagen (am 13. Spieltag mit 0:1 gegen Cottbus und am 22. Spieltag 2:3 in Erfurt) und stellte damit einen Drittliga-Rekord auf.

Nach einer wechselhaften ersten Saisonhälfte, die man aber auf dem Relegationsrang beenden konnte, spielte Erzgebirge Aue mit 39 Punkten die beste Rückrunde aller Teams. Der Aufstieg und die damit verbundene sofortige Rückkehr in die 2. Bundesliga standen einen Spieltag vor Saisonende fest.

In der Hinserie sah es zunächst so aus, als würden neben Dynamo Dresden vor allem Sonnenhof Großaspach und Preußen Münster um den Aufstieg mitspielen. Die Preußen verloren nach der Winterpause allerdings bald den Anschluss an die Spitzenplätze. Großaspach musste zunächst den direkten Aufstiegsplatz an Erzgebirge Aue abgeben und fiel am 26. Spieltag aus der Top 3. In der Folge kam es zu einem Dreikampf zwischen Großaspach, dem VfL Osnabrück und den Würzburger Kickers, die sich in ihrer Debütsaison stetig verbessern konnten und nach Platz 9 in der Hinrunde hinter Aue die zweitbeste Rückrunde spielten. Am 34. Spieltag eroberte Würzburg erstmals den Relegationsrang und blieb dort bis zum Schluss. In der Relegation setzte man sich gegen den MSV Duisburg durch und vollendete somit den Durchmarsch von Liga 4 in Liga 2.

Auch der 1. FC Magdeburg spielte eine starke Premierensaison und geriet dank eines euphorischen Saisonstarts zu keinem Zeitpunkt in Abstiegsnot. Ernsthaft ins Aufstiegsrennen einzugreifen, gelang dem Neuling letztendlich aber nicht, wenngleich man sich vor Großaspach und Osnabrück immerhin den 4. Platz sichern konnte.

Abstiegskampf 
Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart stand beinahe die komplette Saison unter dem Strich und stieg als Tabellenletzter bereits am 36. Spieltag ab. Die zwei weiteren Abstiegsplätze wurden hingegen auf sehr dramatische Weise am letzten Spieltag ermittelt.

Energie Cottbus war nach zwei Auftaktsiegen dramatisch eingebrochen, beendete die Hinrunde aber immerhin noch auf Platz 13. Die Stuttgarter Kickers waren zu diesem Zeitpunkt sogar Schlusslicht. Beide Mannschaften schienen sich aber kurz vor Saisonende retten zu können. Hinter ihnen lagen vor dem letzten Spieltag der Aufsteiger Bremen II, der sich nie ins Mittelfeld absetzen konnte, und der SV Wehen Wiesbaden, der in der Endphase immer tiefer in Abstiegsnot geraten war. Beide hatten nach Spieltag 37 die gleiche Punktzahl (40) und Tordifferenz (−15), jedoch war Bremen aufgrund der mehr erzielten Tore im Vorteil. Mit 43 Punkten und 38:51 (−13) hatten die Stuttgarter Kickers die beste Ausgangslage auf Platz 16. Cottbus lag mit 41 Punkten auf dem 17. Platz, hatte mit 30:49 (−19) aber die schlechteste Tordifferenz aller vier Teams.

Lange sah es so aus, als würden die Stuttgarter Kickers den Punkt holen, der ihnen zum Klassenerhalt  gereicht hätte. In der 78. Minute erzielte Cottbus den Führungstreffer gegen Mainz II und schob sich damit vor die Bremer Reserve (2:1 gegen Aalen) und Wehen (2:1 gegen Stuttgart II). Noch in der 86. Minute wären also die Stuttgarter Kickers und Cottbus gerettet gewesen. Durch den späten Kickers-Rückstand gerieten diese hinter Bremen II und auf einen Abstiegsplatz, blieben aber vor Wehen Wiesbaden (die drei Teams waren punkt- und tordifferenzgleich, unterschieden sich aber durch die Anzahl der erzielten Tore). Weil Cottbus in einer dramatischen Schlussphase noch verlor, rutschten die Stuttgarter Kickers kurzzeitig wieder über den Strich. Ein Tor für Wehen Wiesbaden in der 94. Minute durch Alf Mintzel zum 3:1 verbesserte aber deren Tordifferenz, womit der Abstieg der Stuttgarter Kickers und von Energie Cottbus besiegelt wurde.

Über weite Strecken der Saison drohte auch Hansa Rostock der erstmalige Fall in die Viertklassigkeit. Zur Hälfte der Saison hatte man auf einem Abstiegsplatz gelegen, konnte diesen am 27. Spieltag allerdings verlassen und war so an der dramatischen Abstiegsentscheidung der Saison nicht mehr beteiligt.

Statistiken

Abschlusstabelle 

 || rowspan="2" | Aufsteiger in die 2. Bundesliga 2016/17 /DFB-Pokal 2016/17

 || Relegation / DFB-Pokal 2016/17
 || DFB-Pokal 2016/17
|| rowspan="13" style="background:#FFFFFF" |

 || rowspan="3" | Absteigerin die Regionalligen 2016/17

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaften sind in der linken Spalte, die Gastmannschaften in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga wurden am 20. und 24. Mai 2016 ausgetragen.

|-
| colspan="5" | Damit gewannen die Würzburger Kickers die Relegation und stiegen somit ebenfalls in die 2. Bundesliga auf.
|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Stadien

Sponsoren

Trainerwechsel

Wissenswertes 
 Am ersten Spieltag der Saison wurde mit 109.602 Zuschauern die höchste Besucherzahl an einem Spieltag in der Geschichte der 3. Liga erreicht.
 Für die Saison 2015/16 wurden zum Saisonstart insgesamt über 49.000 Dauerkarten verkauft. Dies sind etwa 6000 Dauerkarten mehr als in der vorhergehenden Saison. Dynamo Dresden verkaufte mit einer Anzahl von 13.000 die meisten Dauerkarten, gefolgt vom 1. FC Magdeburg (5900) und VfL Osnabrück (4000).
 Die 380 Spiele wurden von 2,687 Millionen Zuschauern besucht. Das entspricht einem Zuschauerschnitt von 7071 pro Spiel und ist Rekordwert für die 3. Liga. Den höchsten Zuschauerschnitt erreichte Dynamo Dresden mit 27.532 Zuschauern pro Spiel.
 Von den 380 Spielen wurden 208 live übertragen, davon 117 im TV, was einen Rekordwert darstellt.
 In der Saison 2015/16 nahmen mit dem VfB Stuttgart II und Rot-Weiß Erfurt noch zwei Mannschaften teil, die seit der Gründung der 3. Liga an jeder Saison teilgenommen haben. Durch den Abstieg des VfB Stuttgart II wird Rot-Weiß Erfurt in der Saison 2016/17 die einzige Mannschaft sein, die seit der Gründung ununterbrochen in der 3. Liga spielt.
 Das schnellste Tor der Saison 2015/16 in der 3. Liga war das 0:1 durch Osayamen Osawe im Auswärtsspiel des Halleschen FC beim 1. FC Magdeburg (1:2) am 3. Spieltag nach 28 Sekunden.
 Die torreichste Partie der Saison 2015/16 in der 3. Liga war mit acht Toren das 6:2 im Heimspiel des Halleschen FC gegen den SV Werder Bremen II am 13. Spieltag.

Kader

Einzelnachweise 

2015 16
Fußballsaison 2015/16